Бадешти има више значења:

 Бадешти (Барла), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бадешти (Пиетрошани), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Бадешти (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Бадешти (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији